HPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pretoria Central Hpr (Sudafrica)